Bóveda ist eine spanische Gemeinde (Concello) mit  Einwohnern (Stand: ) in der Provinz Lugo der Autonomen Gemeinschaft Galicien.

Geografie 
Bóveda liegt im südlichen Bereich der Provinz Lugo ca. 45 Kilometer südlich der Provinzhauptstadt Lugo.

Umgeben wird Bóveda von den fünf Nachbargemeinden:

Das Flussnetz gehört zum hydrographischen Becken Miño-Sil, wobei der Mao-Fluss, ein Nebenfluss des Cabe, sein Hauptsammler ist. Weitere wichtige Flüsse in der Gemeinde sind der Teilán und der Noceda, Nebenflüsse des Mao, sowie der Eimer, ein Nebenfluss des Noceda.

Höchster Punkt der Gemeinde ist der Monte do Nevoeiro () im Nordwesten des Gemeindegebiets, der niedrigste Punkt () befindet sich im Süden an der Grenze zur Nachbargemeinde Monforte de Lemos.

Klima 

Das Klima zeichnet sich durch mäßig warme Sommer und relativ milde Winter aus. Niederschlagsmengen, Anzahl der Regentage pro Monat und Luftfeuchtigkeit nehmen in den meteorologischen Sommermonaten ab.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde gliedert sich in 14 Parroquias:

Der Sitz der Gemeinde befindet sich in der Parroquia Bóveda.

Bevölkerungsentwicklung 

Nach einem Höhepunkt im Betrachtungszeitraum um 1940 von 4752 Einwohnern sank die Zahl der Bevölkerung stetig bis unter 1500.

Am 1. Januar 2021 waren ca. 54 % der Bevölkerung (60 % der Männer und 50 % der Frauen) im erwerbsfähigen Alter (20–65), während dieser Wert für ganz Spanien ca. 61 % betrug.

Die Überalterung der Bevölkerung der Gemeinde zeigt folgende Tabelle, bei der das Verhältnis von Gruppen von älteren Personen mit Gruppen von Personen der jüngeren Generation verglichen wird:

Geschichte 
Die Gemeinde Bóveda wurde 1840 gebildet von den Parroquias, aus denen sie sich heute zusammensetzt. Villarbuján wurde 1845 zuletzt als vierzehnte Parroquia ins Leben gerufen.

Sehenswürdigkeiten 
 Herrensitz der Markgrafen von Bóveda aus dem 18. Jahrhundert

 Kapelle Ecce homo Santiago de Rubián

Wirtschaft

Verkehr 
Die Provinzialstraße LU-546 realisiert die wichtige Nord-Süd-Achse und verbindet Monforte de Lemos mit Lugo über Sarria, ergänzt durch die Umgehungsstraße CG-2.2. Eine weitere wichtige Verbindung ist die LU-652 nach A Pobra do Brollón.

Eine Buslinie der Firma Monbus verbindet Monforte de Lemos mit Lugo, deren Busse mehrmals täglich in Bóveda halten.

Durch die Gemeinde verläuft auch die Linie León–La Coruña, die die Gemeinde von Süden nach Norden ohne Haltepunkt durchquert. Der nächste Bahnhof mit Personenverkehr ist in Monforte de Lemos.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Ort in Galicien
Gemeindegründung 1840